Луц, также Лутц (), — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лутц, Адольфо (1855—1940) — бразильский врач, пионер тропической медицины и медицинской зоологии в Бразилии.
 Лутц, Александр Юльевич (1892 — после 1960) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Луц, Алоиз (1898—1918) — австрийский фигурист, первым исполнивший названный в его честь элемент фигурного катания.
 Луц, Альфред (1939—2023) — немецкий футболист.
 Луц, Ангела (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка.
 Луц, Бернд (род. 1966) — современный немецкий художник.
 Луц, Берта (1894—1976) — учёная-зоолог и зачинательница феминистского движения в Бразилии.
 Луц, Вера (1912—1976) — английский экономист.
 Луц, Джессика (род. 1989) — швейцарская хоккеистка, имеет также гражданство США.
 Луц, Иоганн фон (1826—1890) — баварский государственный деятель.
 Луц, Карл (1895—1975) — швейцарский дипломат, вице-консул в Будапеште в годы Второй Мировой войны.
 Луц, Кристофер (род. 1971) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1992).
 
 Лутц, Оскар (1902—1975) — немецкий правонационалистический политик
 Луц, Петер (1797—1867) — немецкий гравер, ученик П. Ланге и К. Хесса.
 
  (1901—1975) — немецкий экономист.
 Луц, Ханс (род. 1949) — германский велогонщик, олимпийский чемпион 1976 года.
 Лютц, Алекс (; род. 1978) — французский актёр, комик, театральный и кинорежиссёр, сценарист.
Двойная фамилия
 Мейер-Луц, Вильгельм (1829—1903) — немецкий композитор и дирижёр.

Другое 
 Луц (лутц) — прыжок в фигурном катании, названный в честь австрийского фигуриста Алоиза Луца.
 Луц — в фильме «Кин-дза-дза!» фантастическое топливо, получаемое из воды. См. пепелац.

См. также